Point of No Return peut désigner :

Musique 
 Point of No Return, groupe de straight edge brésilien
 Point of No Return, chanson de Beyoncé
 Point of No Return, chanson de Frank Sinatra
 Point of No Return, chanson de Keyshia Cole
 Point of No Return, chanson de Immortal Technique

 Point of No Return, chanson de Exposé

Films 
 Point of No Return, film d'action hongkongais de Guy Lai (1990)
 Nom de code : Nina (Point of No Return), film d'action américain réalisé par John Badham en 1993